Daniel Ceulemans est un coureur cycliste français, né le 16 mars 1953 à Aubusson.
Els Van den Bogaert-Ceulemans est une femme politique belge, née le  25 mars 1930 à Lierre.
Jan Ceulemans est un joueur et entraîneur de football belge, surnommé "Caje", né le  à Lierre.
Walter Ceulemans est un ancien joueur de football belge, né le , et qui n'a aucun lien de parenté avec le précédent.
Raymond Ceulemans est un champion belge de billard français, surnommé "Mister 100", né le  à Lierre.
 Leontien Ceulemans, née Johannah Leontina Ceulemans (1952-2022), est une actrice et présentatrice néerlandaise. 
Homonymie de patronyme